Дми́тровка () — село в Богодуховском районе Харьковской области, Украина.

Код КОАТУУ — 6320882001. Население по переписи 2001 г. составляет 351 (178/173 м/ж) человек.

Является административным центром Дмитровского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Бабаки, Горбановка, Матвеевка, Новософиевка, Новоукраинка и Щербаки.

Географическое положение 
Село Дмитровка находится на левом берегу реки Рябинка. На противоположном берегу расположено село Матвеевка.

По селу протекает пересыхающий ручей на котором сделана запруда.

История 
 1754 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть птице-товарная ферма.

Религия 
 Свято-Покровский храм.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 137 воинов.

Известные жители и уроженцы 
 Житник, Фёдор Тимофеевич (1905 -?) — Герой Социалистического Труда.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины